Lazzarino pode referir-se a:

Localidades

 Lazzarino (Argentina)
 Lazzarino (Santa Fé)

Desambiguações de topônimos